«Тёрн» — первая книга цикла «Семь зверей Райлега» популярного российского писателя Ника Перумова, начинающая рассказ о приключениях воина, философа и мага Тёрна, из народа дхуссов в странном плоском мире Райлег.

Сюжет 
Судьба свела вместе трёх жителей мира Райлега. Нэисс — молодая эльфийская волшебница, сбежавшая из плена Некрополиса. Её похитительница Стайни — Гончая Некрополиса, зомбированная при помощи алхимических препаратов. И загадочный Тёрн, по утверждению всех, из народа дхуссов — странник, философ и пацифист.

Тёрн отправился в путь, чтобы найти средство от Гнили — магической напасти, терзающей мир Райлега. Но необходимость помогать слабым все время отвлекает его от миссии. Спасая Нэисс из плена варваров-таэнгов, он вырвал демона-поэта Кройона из его мира. Чтобы излечить Стайни от порчи Некрополиса, нанялся служить алхимику Ксарбириусу. А затем настало время для всей партии искать способ отправить домой демона Кройона. Но этому мешают как раздоры и предательства среди героев, так и преследователи из Ордена Чаши, желающие схватить Тёрна и использовать его для своих опытов.

Примечания

Ссылки 
 Perumov.com — официальный сайт Перумова на нескольких языках.

 Рецензии
 

Книги по алфавиту
Фэнтезийные романы на русском языке
Семь Зверей Райлега